
Molekulska formula -{C21H32N2O}- se može odnositi na:
 77-LH-28-1
 Stanozolol